Бря́нский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Брянский переулок — улица в Липецке (Заречье).
 В Москве:
 1-й Брянский переулок;
 2-й Брянский переулок.
 Брянский переулок -- улица в Томске.
 Брянский переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Брянский переулок — улица в Днепре.